Игараси — фамилия и топоним.

География 
 Игараси (Бразилия) — муниципалитет в штате Параиба

Персоналии 
 Игараси, Дзёкити (1902—2013) — японский долгожитель.
 Игараси, Кодзи (род. 1968) — японский продюсер видеоигр, известный своей работой над серией Castlevania.
 Игараси, Рэй (род. 1963) — японская актриса и сэйю.
 Игараси, Сацуки (род. 1969) — японская мангака.
 Игараси, Такуя (род. 1965) — японский аниме-режиссёр.
 Игараси, Тосиюки (род. 1984) — японский боксёр.
 Игараси, Фумио (род. 1958) — японский фигурист.
 Игараси, Хитоси (1947—1991) — японский переводчик.
 Игараси, Юмико (род. 1950) — японская мангака и художница.